ou U-142 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard :
 L'Unterseeboot 142, navire de tête de type , sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été lancé en 1918 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale jusqu'à sa reddition le  ; puis démoli à Oslebshausen en 1919.
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire :
 UB-142, un sous-marin de type , et qui s'est rendu le  ; démoli à Landerneau en .
 L'Unterseeboot 142, un sous-marin de type II.D, a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été sabordé le  et démoli après-guerre.

Références 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940